Ibi kan syfta på följande platser:

Nigeria 

 Ibi (distriktshuvudort), Taraba, 
 Ibi (distrikt), Taraba,

Spanien 

 Ibi (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Ibi (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar